Six navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Tennessee d'après l'État du Tennessee :

 le SS Tennessee, un bateau à roues à aubes capturé à la Confederate States Navy et renommé Republic ;
 le CSS Tennessee (1863), un cuirassé à coque en fer confédéré capturé à la bataille de la baie de Mobile ;
 l', une frégate à hélices lancée sous le nom de Madawaska et renommée Tennessee en 1869 ;
 l', un croiseur cuirassé navire de tête de sa classe. Renommé Memphis, il participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un cuirassé navire de tête de sa classe. Il participe à la Première et à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Ohio en service depuis 1988.

Tennessee